Се́льское поселе́ние «Панько́во» — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области.

Образовано в 2012 году путём объединения Паньковского сельского поселения и Васильевского сельского поселения.

На территории поселения находятся 84 населённых пункта, центр поселения — деревня Паньково.

Географические данные 
 Общая площадь: 354 км²
 Нахождение: центральная и северо-восточная части Старицкого района.
 Граничит:
 на севере — с Торжокским районом, Ладьинское СП и Тредубское СП,
 на северо-востоке — с Калининским районом, Медновское СП, Заволжское СП и Красногорское СП,
 на юго-востоке — с Архангельским СП,
 на юге — с Ново-Ямским СП и городским поселением город Старица,
 на юго-западе — с СП «станция Старица»,
 на северо-западе — с Берновским СП.

Территория поселения занимает левый берег Волги на протяжении около 50 км.

Население 
По переписи 2010 года — 1838 человека (728 в Васильевском и 1110 в Паньковском сельском поселении).
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 

В составе сельского поселения «Паньково» насчитывается 84 населённых пункта:

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 сельское поселение «Паньково» на сайте Старицкого района

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района